Марина Ка́льюранд () (дев. Раевская, род.  в е, Эстонская ССР)  — эстонский дипломат, государственный деятель, министр иностранных дел Эстонии с 16 июля 2015 года по 12 сентября 2016 года.

Биография 

Отец Марины Кальюранд — латыш, мать — русская. Сама считает себя русской. С отличием окончила юридический факультет Тартуского университета в 1986 году. Семикратная чемпионка Эстонии по бадминтону.

Была послом Эстонии в России с февраля 2006 до августа 2008, с 25 октября 2007 также посол в Казахстане. В 2011 году назначена послом Эстонии в США.

Была целью протестов активистов движений Наши и Молодая гвардия во время кризиса вокруг Бронзового солдата весной 2007 года в Эстонии.

В 2007 году ведущая эстонская газета «Postimees» выбрала Марину Кальюранд человеком года. 31 декабря 2007 ей также была присуждена годовая премия Teenäitaja Организации сотрудничества женщин Эстонии за «приверженность европейской политической культуре» во время кризиса вокруг Бронзового солдата.

15 июля 2015 года стала министром иностранных дел Эстонской Республики, а 12 сентября 2016 года была освобождена от данной должности по собственному желанию.

Опрос, проведенный в преддверии президентских выборов 2016 года показал, что около трети населения Эстонии хотели бы видеть следующим президентом Марину Кальюранд. 31 % всех опрошенных 35 % граждан Эстонии поддерживают её избрание. В апреле 2016 года Кальюранд заявила о своей готовности баллотироваться на пост президента. 9 сентября она подала премьер-министру заявление об отставке с поста министра иностранных дел и официально объявила о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента республики.
В первом туре, состоявшемся 24 сентября в Коллегии выборщиков, заняла четвёртое место, набрав 75 голосов.

С 24 октября начала работать с частичной нагрузкой в качестве советника по вопросам кибербезопасности в МИД Эстонии. 

Знает эстонский, английский, финский и русский языки.

Семья 
Замужем за Калле Кальюрандом, есть дочь и сын.

Ссылки 
Биографические данные на портале МИД ЭР
Интервью и биографическая справка Постимеес
 Тернистый путь в президенты Эстонии // ЛК №38 (1126) 22 сентября 2016

Примечания 

Выпускники Тартуского университета
Выпускники Университета Тафтса
Депутаты Европарламента от Эстонии
Депутаты Европарламента (2019—2024)
Персоналии по алфавиту
Послы Эстонии в Израиле
Послы Эстонии в Казахстане
Послы Эстонии в Канаде
Послы Эстонии в Мексике
Послы Эстонии в России
Послы Эстонии в США
Юристы Эстонии
Кандидаты в президенты Эстонии
Министры иностранных дел Эстонии
Женщины-политики Эстонии
Юристы по алфавиту